Olomoucká diecéze může znamenat:

 Olomoucká diecéze Církve československé husitské – územně-správní jednotka Církve československé husitské
 Arcidiecéze olomoucká – územně-správní jednotka římskokatolické církve, do roku 1777 pouze Diecéze olomoucká